Gorschlüter ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Gorschlüter (* 1970), deutscher Unternehmer
 Peter Gorschlüter (* 1974), deutscher Kunstwissenschaftler und Ausstellungskurator
 Tim Gorschlüter (* 1983), deutscher Fußballspieler